Denumirea de Bălgari se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bălgari, un sat în comuna Țarevo, regiunea Burgas;
 Bălgari, un sat în comuna Sevlievo, regiunea Gabrovo.